Gandolfi ist der Familienname folgender Personen:
 Annapia Gandolfi (* 1964), italienische Fechterin
 Antonio Gandolfi (1835–1902), italienischer Generalleutnant und Politiker
 Ferdinando Gandolfi (* 1967), italienischer Wasserballspieler
 Gaetano Gandolfi (1734–1802), italienischer Maler und Kupferstecher
 Michael Gandolfi (* 1956), US-amerikanischer Komponist
 Pietro Gandolfi (* 1987), italienischer Rennfahrer
 Sauveur Gandolfi-Scheit (* 1947), französischer Politiker
 Silvana Gandolfi (* 1940), italienische Kinderbuchautorin

Gandolfi steht für:
 Gandolfi (Unternehmen), britischer Hersteller von Großformatkameras